Donald Quest è una serie a fumetti della Panini Comics, ideata e sceneggiata da Stefano Ambrosio,  Davide Aicardi, Chantal Pericoli e Riccardo Pesce. È stata pubblicata sul settimanale Topolino.

Trama della serie 
In questo nuovo universo vedremo i personaggi Disney in un'avvincente lotta tra i giganteschi mostri, chiamati i MeteorBeast, provenienti dalle profondità del cosmo, e i loro cacciatori, i BusterBot che pilotano enormi robot altamente equipaggiati. In Donald Quest avremo un Paperino che sogna di essere un eroe anche se tutti gli dicono che è impossibile che lo diventi. Ma sarà proprio lui l'ultima speranza per il suo mondo: la Feudarnia, una galassia che viene minacciata dall'arrivo della Luna del Drago, un'astronave stellare guidata dal malvagio Meteormaster pronto a seminare distruzione e caos tra i feudi volanti della galassia, insieme con i suoi perfidi servitori: Amelia, la Banda Bassotti, Spennacchiotto, Plottigat e Zantaf. Oltre Meteormaster, dovrà vedersela anche con il crudele Mago Basilisco, Reptilio e i Sette Nani Cattivi che minacciano anche loro la Feudarnia.

Elenco delle storie

Trama

Donald Quest

Il martello del potere (3240)

La morsa dello squalo (3241)

Il mare di mais (3242)

La corsa dello scoglio (3243)

La Luna del Drago (3244)

Donald Quest: The Rock of Fire

Il suono della battaglia (3350)

Morsa polare (3351)

La foresta proibita (3351)

La creatura misteriosa (3352)

Neve e fiamme (3352)

Personaggi

Principali 
 Paperino:
 Qui, Quo, Qua:

Altri personaggi 
 Topolino:
 Pietro Gambadilegno:
 Archimede Pitagorico:
 Pico De Paperis:
 Paperoga:
 Gastone Paperone:
 Ciccio:
 Savanna Penne Gelate:
 Sanazar Due Ciabatte:
 Paperon de' Paperoni:
 Paperina:
 Minni:
 Tip e Tap:
 Adamo Basettoni:
 Manetta:
 Battista:
 Filo Sganga:
 Nonna Papera:
 Orazio:
 Trudy:
 Rockhumm:

Antagonisti 
 Meteormaster:
 Mago Basilisco:
 Amelia:
 Banda Bassotti:
 Spennacchiotto:
 Plottigat:
 Zantaf:
 Reptilio:
 Maligno:
 Ramarri Corazzati:
 Cuordipietra Famedoro:
 Rockerduck:

MeteorBeast 
 MeteorBeast rinoceronte:
 MeteorBeast pipistrello:
 MeteorBeast squalo:
 MeteorBeast falco:
 MeteorBeast elefante:
 MeteorBeast serpente:
 MeteorBeast falena:
 MeteorBeast gufo:
 MeteorBeast leone:
 MeteorBeast piovra:
 MeteorBeast coccodrillo:
 MeteorBeast pappagallo:
 MeteorBeast orso polare:
 MeteorBeast rettile:
 MeteorBeast orso infuocato:

Ambientazioni 
Il mondo di Donald Quest è ampio e si compone di Feudi Volanti ognuno con a capo un Borgomastro; ecco i principali:
 Duckberg: governato dal Borgomastro Paperone;
 Mouseberg: governato dal Borgomastro Basettoni;
 Bookberg: governato dal Borgomastro Pico;
 Ironberg: colonia di Mouseberg;
 Luna del Drago: l'astronave stellare guidata dal Meteormaster Macchia Nera;
 Darkberg: governato dal mago Basilisco;
 Greedberg: governato dal Borgomastro Cuordipietra;
 Rockberg: governato dal Borgomastro Rockerduck;
 Villainberg: dove il potere è amministrato da Trudy;
 Ratberg: l'isola fantasma.

Altri media 
Esiste inoltre un gioco di carte collezionabili ispirato alla serie, intitolato sempre Donald Quest.

Voci correlate 
 Shadow of the Colossus
 Dragon Trainer

Fumetti di fantascienza